Дми́трий Влади́мирович Голови́н (род. , Куйбышев, СССР) — российский профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника.

Биография 
Играет в баскетбол с 7 лет. Прошёл молодёжные школы ЦСКА и «Химок». Участвовал в Универсиаде 2009. Летом 2009 года перешёл в БК «Нижний Новгород», выступавший в Суперлиге Б. Вместе с клубом завоевал право выступать в высшем дивизионе российского чемпионате — Профессиональной баскетбольной лиге. Хорошо проявил себя в сезоне 2010/11, показав себя цепким и агрессивным защитником и заслужив место в расширенном списке национальной сборной перед чемпионатом Европы 2011. По окончании сезона Головин подписал однолетний контракт с клубом УНИКС. Однако уже в конце января 2012 года вернулся обратно в «Нижний Новгород».

В сезоне 2014/2015 Головин провёл за нижегородцев 20 игр в рамках Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 1,6 очка и 1,4 передачи. В Евролиге на счету Дмитрия 13 матчей со средними показателями 0,5 очка и 1,2 передачи.

В июле 2015 года стал игроком «Зенита». В составе петербургского клуба провёл 23 матча в Единой лиге ВТБ, набирая 1,8 очка, 1,4 подбора и 0,7 передачи. Вместе с командой стал обладателем бронзовых медалей Единой лиги ВТБ и серебряных медалей Кубка России.

В августе 2016 года подписал контракт с «Самарой».

Перед началом сезона 2020/2021 Головин подписал контракт с «Иркутом», но в сентябре покинул команду по обоюдному соглашению сторон.

Сборная России 
В 2009 году Головин получил приглашение в студенческую сборную России, в составе которой стал серебряным призёром летней Универсиады в Сербии.

Достижения

Клубные 
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2013/2014
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ: 2015/2016
  Серебряный призёр чемпионата России: 2013/2014
  Бронзовый призёр чемпионата России: 2015/2016
  Чемпион Суперлиги-1 дивизион: 2018/2019
  Серебряный призёр Суперлиги-1 дивизион: 2017/2018
  Серебряный призёр Кубка России (2): 2010/2011, 2015/2016
  Бронзовый призёр Кубка России: 2019/2020
  Серебряный призёр чемпионата России 3х3: 2017

Сборная России 
  Серебряный призёр Универсиады: 2009

Статистика

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте БК «Нижний Новгород»

Баскетболисты России
Баскетболисты 3×3 России
Разыгрывающие защитники
Игроки БК «Темп-СУМЗ»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Самара»
Игроки БК «Восток-65»